Witherell ist der Familienname folgender Personen:

 James Witherell (1759–1838), US-amerikanischer Politiker
 Michael Witherell (* 1949), US-amerikanischer Physiker